Alberto Pasini (1826 - 1899), peintre italien  ;
 Antonio Pasini (1770-1845), peintre italien
 Cesare Pasini(1950-), bibliothécaire et historien italien ;
 Damien Pasini (1984 -), pilote automobile français ;
 Fabio Pasini (1980-), fondeur italien ;
 Fabrizio Pasini (1966-), dessinateur italien ;
 Lazzaro Pasini (1861-1949), peintre italien ;
 Mattia Pasini (1985 -), pilote de vitesse moto italien ;
 Renato Pasini (1977 -), fondeur italien ;
 Willy Pasini (1938-), psychiatre et sexologue italien.

Voir aussi
 Ludwig Passini (1832-1903), peintre et graveur autrichien.

Patronyme italien